Лос Фијерос има више значења:

 Лос Фијерос (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Фијерос (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Фијерос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Фијерос (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику